Lateinische Schrift oder Lateinschrift steht für:

 die Schrift der lateinischen Sprache, siehe Lateinisches Alphabet
 auf dem lateinischen Alphabet basierende Schriften, siehe Lateinisches Schriftsystem
 runde Antiqua-Satzschriften, im Gegensatz zu den gebrochenen (Fraktur-)Schriften
 runde Schreibschrift, im Gegensatz zu den gebrochenen Kurrent- und Sütterlin-Schriften

Siehe auch:
 Lateinisch (Begriffsklärung)
 Lateinische Ausgangsschrift (für den Schulunterricht)